Irala hace referencia a varios artículos:

Lugares
Irala, localidad argentina del partido de Bragado, provincia de Buenos Aires.
Iralabarri, (conocido popularmente como Irala), barrio de la ciudad de Bilbao, España.

Personas
Domingo Martínez de Irala (1509-1556), conquistador y colonizador español.
Fernando Casado de Torres Irala (1754-1829), ingeniero militar español.